Johanna van Constantinopel (ca. 1197-1244), gravin van Vlaanderen, Henegouwen en Zeeland (1205-1244)
 Johanna van Vlaanderen (Bretagne) (ca. 1295-1374), echtgenote van Jan van Montfort, tegenhertog van Bretagne